Massimo Cavezzali – fumettista italiano
 Paolo Cavezzali – politico e sindacalista italiano